Приста́вка — многозначный термин:

Лексика 
 Приставка, или пре́фикс — часть слова, предшествующая корню.
 Приставка СИ — приставка в названии единицы измерения в системе СИ, указывающая на её величину.
 Двоичная приставка — приставка в названии единицы измерения информации, полученная из двоичной системы счисления.
 Фамильная приставка — часть фамилии в некоторых языках.

Техника 
Приставка — разговорное название нескольких видов технических устройств, подключаемых к телевизору:
 Игровая приставка (игровая консоль) — стационарное (подключаемое к телевизору) или портативное (оснащённое собственным экраном) устройство для видеоигр.
 Ресивер цифрового телевидения, «телеприставка» — устройство для приёма цифрового телесигнала, предназначенное для телевизоров, не оснащённых встроенным ресивером.
 Медиаплеер (устройство), также иногда именуемый телеприставкой — мультимедийное устройство для расширения функциональности телевизора (см. Smart TV), иногда используемое в качестве игровой консоли.

Фамилия 
 Приставка, Михаил Иванович (1910—?) — советский водитель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Приставки (деревня)
 Префикс